Marc Leuenberger ist der Name folgender Personen:

* Marc Leuenberger (Eishockeyspieler, 1962) (* 1962), Schweizer Eishockeystürmer
 Marc Leuenberger (Eishockeyspieler, 1979) (* 1979), Schweizer Eishockeyverteidiger